Tripoli, met meestal historische spellingvarianten als Tripolis, Tripolitanië en Tripolitania, betekent in het Grieks letterlijk "drie steden". Er zijn verschillende plaatsen die zo heten:
 Tripoli (Libië), de hoofdstad van Libië
 Tripoli (gemeente), gemeente in Libië
 Tripoli (Iowa), een plaats in Iowa, de Verenigde Staten
 Graafschap Tripoli, een kruisvaardersstaat
 Tripoli (Libanon), plaats in Libanon
 Tripoli (district), district van Libanon in het Gouvernement Noord
 Tripolis (Griekenland), een plaats op de Peloponnesos in Griekenland
 Tripolis, geografisch of politiek verbond van drie steden
 Tripoli (band), een Vlaamse rockgroep uit Sinaai.
 Tripoli (1950), een oorlogsfilm van Will Price

Zie ook 
 Tripolitanië
 Tripolis (Amsterdam), een complex van kantoorgebouwen uit 1994